Municipio de Nodaway puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Nodaway (condado de Adams, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Adams.
 Municipio de Nodaway (condado de Page, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Page.
 Municipio de Nodaway (condado de Taylor, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Taylor.
 Municipio de Nodaway (condado de Andrew, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Andrew.
 Municipio de Nodaway (condado de Holt, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Holt.
 Municipio de Nodaway (condado de Nodaway, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Nodaway.